«Нижнерейнская музыкальная газета» () — немецкое еженедельное издание, выходившее в 1853—1867 гг. в Кёльне. Бессменным издателем и редактором газеты был Людвиг Бишоф, через три месяца после его смерти газета закрылась.

Преимущественно газета писала о региональных музыкальных событиях, однако помещала корреспонденции и из других немецких городов, европейских музыкальных столиц. Среди корреспондентов газеты были Антон Шиндлер (Франкфурт-на-Майне), Густав Энгель (Берлин),  (Бонн), Эдуард Доктор (Мюнхен). Отдельные материалы поместили в газете, в частности, Фридрих Кризандер, Отто Ян, Иммануэль Файст, Оскар Пауль,  и другие. Перепечатывались из других изданий статьи Франсуа Жозефа Фети и Эдуарда Ганслика.

Общее направление газеты было довольно консервативным, предпочтения её редактора, авторов и читателей находились, в целом, в диапазоне от Бетховена до Мендельсона. Газета и лично Бишоф вели, в частности, борьбу против Рихарда Вагнера.

Литература 
 Lisa Feurzeig. Niederrheinische Musik-Zeitung (1853—1867) // Répertoire international de la presse musicale

Музыкальные журналы Германии
Академическая музыка в Германии
Музыка периода романтизма
Печатные издания, возникшие в 1853 году
Печатные издания, закрытые в 1867 году